Chícharo es el nombre común dado a varias especies de leguminosas (y a sus semillas), entre ellas:

 Cicer arietinum, también llamado garbanzo.
 Lablab purpureus (sinónimo: Dolichos lablab), también llamado fríjol caballero, poroto de Egipto o quiguagua.
 Lathyrus cicera.
 Lathyrus sativus, también llamado almorta.
 Pisum sativum, también llamado arveja o guisante.
 Vicia ervilia.
 Vigna unguiculata (sinónimo: Vigna sinensis), también llamado caupí.
 Variedades de semilla blanca de Phaseolus vulgaris, también llamadas alubias blancas, frijoles blancos, habichuelas blancas, judías blancas o porotos blancos.